Tompa István (16. század) Kolozs megye főispánja, 1573-1578 között karánsebesi és lugosi bán
Tompa István (1924–1996) közgazdász, politikus, író
Tompa István (1933–2010) labdarúgó-játékvezető

Jegyzetek